Die 1. Bundesliga Snooker 2013/14 war die 16. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Snooker. Sie begann am 7. September 2013 und endete am 25. Mai 2014.

Deutscher Meister wurde zum ersten Mal der BC Stuttgart 1891. Der Aufsteiger sicherte sich den Titel am vorletzten Spieltag durch einen 6:2-Auswärtssieg gegen den SC Hamburg. Der BSV Wuppertal, der zuvor sechs Mal in Folge Meister geworden war, belegte nun den dritten Platz. Am dritten Spieltag verloren die Wuppertaler beim Heimspiel gegen Stuttgart erstmals seit März 2007 wieder sportlich ein Ligaspiel, nachdem in der Saison 2011/12 bereits ein Spiel des BSV Wuppertal für den Gegner gewertet wurde, weil die Mannschaft nicht rechtzeitig vollständig anwesend gewesen war. Der SC Hamburg und der SSC Fürth stiegen in die 2. Bundesliga ab. Beide Mannschaften standen die gesamte Saison über auf einem Abstiegsplatz. Für den SSC Fürth stand der Abstieg nach dem zwölften Spieltag fest, für die Hamburger nach dem dreizehnten.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste

Century-Breaks 
Sechs Spieler erzielten insgesamt zwölf Century-Breaks.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2013/14 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2013
Snookerveranstaltung 2013
Snookerveranstaltung 2014